Dignitário ou dignatário  (do latim dignitas, -atis e dignatus + -ário) é uma pessoa que exerce uma dignidade ou um alto cargo, no sentido civil ou eclesiástico. É ainda um grau superior a comendador para certas ordens hierárquicas.

O termo pode ser considerado sinónimo de alto funcionário, ou seja, uma pessoa que recebeu ou exerce um cargo, função ou título que lhe confere o respeito e consideração sociais, quer seja um cargo do Estado, eclesiástico ou militar.

Cargos públicos
Hierarquia católica